645 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 645 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Чувашской Республике. Код 245535.
 645 км — остановочный пункт Северной железной дороги в Вологодской области. Код 303478.